Ampere, unità di misura del Sistema Internazionale per la corrente elettrica
André-Marie Ampère, fisico e scienziato
Ampére, comune brasiliano